KFC Herentals was een Belgische voetbalclub uit Herentals. De club was bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 97. De clubkleuren waren rood en wit. De ploeg trad meer dan een halve eeuw aan in de nationale afdelingen en zelfs verschillende jaren in de Tweede Klasse. In 1999 verdween de club echter in een officieuze fusie met KFC Verbroedering Geel.

Geschiedenis
In 1917 werd Herentalschen Sportkring opgericht. In 1920 sloot de club aan bij de Belgische Voetbalbond onder de benaming Herentalsche Sport Kring en bereikte al gauw de nationale bevorderingsreeksen (toen de Derde Klasse). De club nam de benaming FC Herentals aan op 2 september 1941, na een fusie met Netha Football Club Herentals, een club die was opgericht in 1924 en bij de voetbalbond was aangesloten met stamnummer 408. De fusieclub ging verder met stamnummer 97.

Net voor de Tweede Wereldoorlog stootte Herentals door tot in de Tweede Klasse en bleef er een decennium spelen. In 1951 kreeg de club de koninklijke titel en werd KFC Herentals. De jaren 50 verliepen iets moeilijker. Na 1951/52 zakte Herentals terug naar Derde Klasse door competitiehervormingen. In 1955 was men opnieuw naar Tweede kunnen promoveren, maar dit verblijf duurde slechts één seizoen. Herentals bleef in Derde Klasse tot het in 1961 daar opnieuw zijn reeks won en terug naar Tweede Klasse kon promoveren. Het verblijf duurde weer bijna een decennium. In 1963/64 bereikte men de halve finale in de Beker van België.

In 1969 zakte Herentals weer weg naar Derde, in 1976/77 volgde zelfs al een eerste maal een seizoen in Vierde Klasse. Op het eind van de jaren 80 zakte Herentals verder weg. In 1986 zakte de club opnieuw naar Vierde, in 1988 zelfs voor één seizoen naar Eerste Provinciale. Uiteindelijk kon de club zich in de jaren 90 herstellen, met in 1993 een promotie naar Derde en in 1998 een promotie naar Tweede.

Na één seizoen fusioneerde Herentals echter officieus met kersverse eersteklasser KFC Verbroedering Geel (stamnummer 395). De fusieclub bleef als Verbroedering Geel verder spelen met het stamnummer van Geel; stamnummer 97 van Herentals werd geschrapt.

Het vacuüm dat gecreëerd werd door het verdwijnen van KFC Herentals, werd na één seizoen opgevangen door de creatie van een nieuwe club, VC Herentals in Provinciale. Het stamnummer is 9364 en de club ging spelen op de terreinen van KFC. De club nam de vertrouwde rood-witte clubkleuren aan.

Resultaten

Herentals
Sportvereniging in Herentals